Plays Metallica by Four Cellos — дебютний студійний альбом фінського рок-гурту Apocalyptica.

Список композицій 
 "Enter Sandman" - 3:41 (Metallica)
 "Master of Puppets" - 7:17 (Master of Puppets)
 "Harvester of Sorrow" - 6:15 (...And Justice for All)
 "The Unforgiven" - 5:23 (Metallica)
 "Sad but True" - 4:48 (Metallica)
 "Creeping Death" - 5:08 (Ride the Lightning)
 "Wherever I May Roam" - 6:09 (Metallica)
 "Welcome Home (Sanitarium)" - 5:50 (Master of Puppets)

Посилання 

Альбоми Apocalyptica
Альбоми симфонічного металу
Дебютні альбоми 1996
Триб'ют-альбоми
Альбоми фінських виконавців